Slovo Pohled má několik významů:

 pohlednice
 pohled (databáze) – databázový objekt použitelný jako tabulka, ale dynamicky generovaný
 pohled ve smyslu názor
 akce lidského zraku
 pohled (architektura) jako plán či výkres v architektuře

Označení sídla:
 1) Pohled (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Pohled (zámek) – zámek v obci Pohled
 2) Pohled (Mladoňovice) – část obce Mladoňovice v okrese Chrudim

Podobný název mají sídla:
 Pohleď (dříve Horní Pohleď) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Dolní Pohleď – obec v okrese Kutná Hora
 Pohledy – obec v okrese Svitavy

Související články 
 dohled
 nadhled
 náhled
 podhled (foto)
 přehled
 výhled

Externí odkazy